Emre Belözoğlu (ejtsd: [emre belözólu]), ismertebb nevén csak Emre (Isztambul, 1980. szeptember 7. –) török labdarúgó. 2004-ben Pelé beválasztotta a FIFA 100-ba, a világ 125 legjobb élő labdarúgója közé. 2020. augusztus 15-én bejelentette visszavonulását.

Pályafutása

Klubcsapatban

Galatasaray 
1996-ban, 16 évesen tűnt fel az egyik legnagyobb török csapat, a Galatasaray színeiben. Öt évig volt a klub játékosa, az egyik legnagyobb tehetségnek tartották.

Internazionale 
Az Inter 2001-ben ingyen igazolta le a pályafutása csúcsán lévő 21 éves középpályást a Galatasaraytól. Az olaszoknál sosem volt alapember, négy szezonja alatt nem tudott igazán úgy játszani sem, ahogy tehetsége alapján elvárták tőle.

Newcastle United 
2005-ben 5 millió euróért lett a Newcastle United játékosa.

Fenerbahçe 
2008-ban visszatért hazájába, a Fenerbahçe 4.5 millió eurót fizetett érte.

Rövid spanyol kitérő, majd vissza hazájába 
2012 nyarán ingyen igazolt a Fenerbahçétől Spanyolországba, az Atlético Madridhoz. A csapat jól szerepelt, de ő nem tudta beverekedni magát, így 2013. január 31-én visszatért a Fenerbahçe csapatába. Szerződése 2015-ig szól.

Válogatott 
2000-ben mutatkozott be Törökország válogatottjában.

A válogatottal ott volt a 2002-es vb-n és a 2008-as Eb-n is.

Jelenleg kilencvenszeres válogatottként a csapatkapitány.

Statisztika

Klub

Válogatott
2017. október 6-án frissítve

Válogatott góljai 
2012. szeptember 11-én frissítve

Jegyzetek

Források

További információk

Török labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1980-ban született személyek
A Galatasaray labdarúgói
Az Internazionale labdarúgói
A Newcastle United labdarúgói
A Fenerbahçe labdarúgói
Az Atlético Madrid labdarúgói
Az İstanbul BB labdarúgói
A 2002-es világbajnokság labdarúgói
A 2008-as Európa-bajnokság labdarúgói
A La Liga labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A Süper Lig labdarúgói
Európai Szuperkupa-győztes labdarúgók
Élő személyek